Октаборид ундекарутения — бинарное неорганическое соединение
рутения и бора
с формулой RuB,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Октаборид ундекарутения образует кристаллы

.

Примечания 

Соединения бора
Соединения рутения
рутения